Kevin Krawietz și Horia Tecău au fost campionii en-titre, dar Tecău s-a retras din tenisul profesional la sfârșitul anului 2021. Krawietz a jucat în parteneriat cu Andreas Mies dar a pierdut în sferturi de finală în fața perechii Tim Pütz și Michael Venus.

Marcel Granollers și Horacio Zeballos au câștigat titlul, învingând în finală perechea Tim Pütz și Michael Venus cu scorul de 6–4, 6–7(5–7), [14–12].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022